Liefersberg ist der Name folgender Orte:

 Liefersberg (Schiltach), Ortsteil von Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Liefersberg (Wolfach), Ortsteil von Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg